Khánh Bình (An Giang)
 Khánh Bình (Bình Dương)
 Khánh Bình (Khánh Hòa)
 Khánh Bình (Cà Mau)